Дон Сантијаго има више значења:

 Дон Сантијаго (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дон Сантијаго (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику